Strada statale 33 – strada statale polacca
 Strada statale 33 del Sempione